El término Donas puede hacer referencia a:

 Casas das Donas, localidad española de la parroquia de Castelo, del municipio de Cervo, provincia de Lugo, Galicia.
 Chao das Donas, lugar español de la parroquia de Java, del municipio de El Bollo, provincia de Orense, Galicia.
 Donas (Álava), despoblado español del concejo de Onraita, del municipio de Arraya-Maestu, provincia de Álava, País Vasco.
 Donas (Fundão), freguesia portuguesa del concelho de Fundão, distrito de Castelo Branco.
 Donas (Gondomar), parroquia civil española del municipio de Gondomar, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Donas (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.
 Donas (Lugo), lugar español de la parroquia de Villalvite, del municipio de Friol, provincia de Lugo, Galicia.
 Outeiro de Donas, aldea española de la parroquia de Casa de Naya, del municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo, Galicia.
 Río das Donas, barrio español de la parroquia de Oirás, del municipio de Alfoz, provincia de Lugo, Galicia.
 Vilar de Donas, parroquia civil y aldea española del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.